Denne side viser resultatet af pigesingleturneringen ved Wimbledon Championships 2006. Mester blev danske Caroline Wozniacki.

Seedninger 
De seedede spillere er listet nedenfor. Med kursiv står i hvilken runde, de tabende spillere blev slået ud.
  Anastacia Pavlyuchenkova, Rusland (Første runde)
  Yung-Jan Chan, Republikken Kina (Tredje runde)
  Alisa Kleybanova, Rusland (Kvartfinalerne)
  Caroline Wozniacki, Danmark (Mester)
  Sorana-Mihaela Cirstea, Rumænien (Anden runde)
  Magdalena Rybarikova, Slovakiet (Nummer to)
  Ayumi Morita, Japan (Kvartfinalerne)
  Julia Cohen, USA (Anden runde)
  Kristina Antoniychuk, Ukraine (Tredje runde)
  Tamira Paszek, Østrig (Semifinalerne)
  Ksenia Milevskaya, Hviderusland (Første runde)
  Teliana Pereira, Brasilien (Første runde)
  Katerina Vankova, Tjekkiet (Første runde)
  Marina Erakovic, New Zealand (Første runde)
  Evgeniya Rodina, Rusland (Tredje runde)
  Alexandra Dulgheru, Rumænien (Kvartfinalerne)

Resultater

De sidste 4

Tidligere runder

1. sektion

2. sektion 

Wimbledon Championships 2006